Nummernplan steht für:
 einen Rufnummernschema bei Telefonnetzen, siehe Nummerierungsplan 
 ein Baureihenschema bei Bahnfahrzeugen, siehe Liste der Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der Deutschen Reichsbahn (1920–1945)